Liam Henderson (Livingston, 1996. április 25. –) skót labdarúgó, aki jelenleg az Empoli kölcsönjátékosa a Hellas Verona csapatától.

Statisztika 
''2017. október 20-i állapot szerint.

Sikerei, díjai 
Celtic
Skót bajnok: 2013–14, 2016–17
Skót ligakupa: 2015

Rosenborg BK
Norvég bajnok: 2015
Norvég kupa: 2015

Hibernian FC
Skót kupa: 2015–2016

Jegyzetek

További információk 
 Liam Henderson Transfermarkt
 Liam Henderson Celtic Glasgow
 Liam Henderson Scottish FA
 Liam Henderson Soccerway

Skót labdarúgók
A Celtic labdarúgói
A Hibernian labdarúgói
A Rosenborg labdarúgói
A Hellas Verona labdarúgói
Az AS Bari labdarúgói
Az Empoli labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Serie B labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
1996-ban született személyek
Élő személyek